Смешанная сборная Дании по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Данию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Дании ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

(данные отсюда:)

См. также 
 Мужская сборная Дании по кёрлингу
 Женская сборная Дании по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Дании по кёрлингу
 Сборная Дании по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Дании по кёрлингу на колясках

Примечания

Ссылки 
 Дания -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Дании

Дания
Кёрлинг в Дании
Кёрлинг